Daniel Attias
 Emilia Attias

Desambiguações de sobrenomes